Jméno a příjmení Jan Šrámek má více nositelů:

 Jan Šrámek (1870–1956) – katolický kněz a politik, zakladatel Lidové strany a předseda londýnské vlády
 Jan Šrámek (architekt) (1924–1978) – český architekt
 Jan Šrámek (dirigent) (* 1959) – český dirigent a violista